Damua steht für
Damua, Stadt in Madhya Pradesh
Damua (Trommel), indische Trommel
Siehe auch:
Damuah